City Tower – wieżowiec w Pradze
City Tower – wieżowiec w Offenbach am Main

Zobacz też 
City Tower Nishi-Umeda